La Copa Davis 1949 fue la 38.ª edición del torneo de tenis masculino más importante por naciones. La ronda final se celebró del 26 al 28 de agosto de 1949. Estados Unidos se proclamó como equipo ganador de la Copa, venciendo al equipo de Australia por 4 a 1.

Rondas eliminatorias

Zona América

Zona Europa

Partido de la Inter-Zona

Ronda Final

Enlaces externos 
 Sitio Oficial de la Copa Davis

1949